Servant – comune francese  situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Servant – gruppo musicale Christian Rock statunitense, attivo dal 1976 al 1986
 Servant – serie televisiva statunitense del 2019